A Rede Aleluia é uma estação de rádio brasileira com sede em Pelotas, RS. Pertencente à Rede Pampa de Comunicação, atualmente está arrendada à Rede Aleluia opera na frequência 93,3 MHz FM.

A rádio conta com uma antena na Rua Anchieta.

História 
A Rádio Pampa FM que trazia uma programação exclusivamente musical foi extinta em 1º de agosto de 2006, quando foi arrendada para a Rede Aleluia Desde então, a estação recebe o nome de Rádio Aleluia FM, com programação religiosa.

Ver também 
 Rede Pampa de Comunicação

Ligações externas 
 

Pelotas
Aleluia FM (Pelotas)
Estações de rádio fundadas em 2006